Spojení písmen U a S může mít různé významy:

US 
 US – kód ISO 3166-2 pro Spojené státy americké
 CZ-US – kód ISO 3166-2 pro Ústecký kraj
 bývalá SPZ okresu Ústí nad Labem
 zkratka Unie Svobody

Us 
 Us (řeka)

us 
 ASCII-zovaná podoba značky mikrosekundy (μs)

.us 
 .us – internetová doména nejvyššího řádu pro USA